

Chimica 
 Cys – Abbreviazione dell'α-amminoacido cisteina

Codici 
 CYS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Cheyenne (Wyoming), Stati Uniti

Geografia 
 Cys-la-Commune – comune dell'Aisne (Francia)

Sigle 
 Cyprus Organization for Standardization